

Селище міського типу:
 Чаплинка — Херсонська область, Каховський район
Села:
 Чаплинка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Чаплинка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Чаплинка — Полтавська область, Лубенський район
 Чаплинка — Черкаська область, Звенигородський район
Річка:
 Чаплинка — колишня притока Протовчі (нині — притока річки Оріль)

Див. також 
 Чаплинці